Die Saison 2005/06 war die siebte Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 15 Mannschaften jeweils 42 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskanqualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien trafen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen durften. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan mussten in der Abstiegsrunde gegen die drei besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die drei Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen durften.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime und einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2005
Eishockeysaison 2005/06